Rajoaniasy ist der Familienname folgender Personen:
 Florent Rajoaniasy (* 1992), madagassischer Fußballspieler
 Fulgent Rajoaniasy (* 1987), madagassischer Fußballspieler